Un grenier à blé est un édifice ou bien plus symboliquement une zone agraire céréalière (géopolitique).

Peut être considéré comme un entrepôt. Selon la Géométrie dans l'Égypte antique et sa gestion de la nourriture avec les saisons,  cela permet de calculer des volumes utiles pour nourrir la population. (Voir Stockage des céréales histoire de l'ensilage des grains, Liste des greniers) :
édifice à base ronde :
Silo (stockage)
...
édifice à base rectangulaire :
Château de Beuggen Allemagne
Grenier à blé (Berne) Suisse
Grenier de la ville de Besançon France
Les Subsistances militaires de Lyon France
...

Est une zone d'agriculture un grenier (région) dans l'Histoire de la culture des céréales :
Auron France
Beauce (France)
Steppe pontique Europe de l'Est
...